Bachelor Mother – film del 1932 diretto da Charles Hutchison
 Situazione imbarazzante (Bachelor Mother) – film del 1939 diretto da Garson Kanin